Butte Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Butte Lake (Alaska)
 Butte Lake (Colorado)
 Butte Lake (Kalifornien)
 Butte Lake (North Dakota)
 Butte Lake (Oregon)
 Butte Lake (Texas)